Edward Stanley peut se référer à :

 Edward Stanley (v.1460-1523),  Monteagle, militaire anglais ;
 Edward Stanley (1509-1572),  comte de Derby, important baron anglais ;
 Edward Stanley (1689-1776),  comte de Derby, politicien Britannique.
 Edward Stanley (1779-1849), évêque de Norwich ;
 Edward Stanley (1802-1869),  Stanley d'Alderley, homme politique britannique ;
 Edward Lyulph Stanley (1839-1925),  Stanley d'Alderley, éducateur ;
 Edward Henry Stanley (1826-1893),  de Derby, homme politique et écrivain ;
 Edward Stanley (1839-1925),  Stanley d'Alderley, pair anglais ;
 Edward George Villiers Stanley (1865-1948),  de Derby, homme politique britannique ;
 Edward Stanley dit Lord Stanley (1894-1938), homme politique conservateur britannique ;
 Edward John Stanley,  de Derby (1918-1994), militaire et politique noble britannique ;

Voir aussi